Седо́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Седова, Анастасия Николаевна (Кулешова; род. 1995) — российская лыжница.
 Седова, Галина Михайловна (род. 1957) — директор всероссийского музея А. С. Пушкина.
 Седова, Евгения Александровна (род. 1986) — российская биатлонистка.
 
 Седова, Ираида Ивановна (род. 1927) — советская волейболистка.
 Седова, Марианна Николаевна (род. 1946) — балерина ГАБТа, балетмейстер.
 Седова, Мария Александровна (1931—2003) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза. 
 Седова, Муза Ивановна (1926—1999) — советская и российская театральная актриса.
 
 Седова, Тамара Алексеевна (1930—2017) — советский учёный-криминалист.
 Седова, Юлия Николаевна (1880—1969) — русская балерина, создатель балетной школы в Ницце.